Cheng Ji (ciclista) (1987-), ciclista xinès
 Cheng Ji (pintor) (1912-2005), pintor xinès